De UEFA Super Cup 2014 was de 39e editie van de UEFA Super Cup. Real Madrid, winnaar van de UEFA Champions League 2013/14, nam het op tegen Sevilla, de winnaar van de UEFA Europa League 2013/14. De wedstrijd werd gespeeld op 12 augustus 2014 in het Cardiff City Stadium in Cardiff en werd met 2-0 gewonnen door Real Madrid.

Voorgeschiedenis
Het is niet de eerste keer dat er twee Spaanse teams tegen elkaar strijden om de UEFA Super Cup. Ook in 2006 was dit het geval. Toen won Sevilla met 3-0 van FC Barcelona. Dit is de enige keer dat Sevilla de Super Cup won. Real Madrid won de Cup ook eenmaal, in 2002 toen het Feyenoord met 3-1 versloeg.

Teams

Wedstrijd

Wedstrijddetails

Referenties

Supercup voetbal in 2014
UEFA Super Cup
Europacupvoetbal 2013/14
Real Madrid
Sevilla FC
UEFA
Sportevenement in Cardiff